O livro A Crise da Industrialização Soviética: Ensaios Selecionados é uma coletânea de artigos do economista russo e bolchevique Ievguêni Preobrajenski, selecionado por Donald A. Filtzer e traduzido em língua inglesa e publicada em 1979.

Os artigos abordam os dilemas da industrialização e desenvolvimento econômico socialista da URSS ao longo da década de 1920. A maior parte dos textos, escritos entre 1921 e 1927, circulou pela URSS ao tempo, mas só foram publicados reunidos pela primeira vez, e no Ocidente.

Composição da coletânea 
Filtzer organizou o material em três seções. Na primeira seção os artigos de Preobrajenski definem as perspectivas da Nova Política Econômica, na segunda seção os artigos estudam o desenvolvimento segmentada (empresas estatais, privadas e artesanais) na economia soviética de 1925-1926, e na terceira, a maior parte do livro, aplica os modelos de reprodução de Marx para apurar as condições de equilíbrio (ou proporcionalidade) no capitalismo "concreto" e na União Soviética.

Uma outra forma de classificar seria dizer que o primeiro grupo de artigos aborda questões exploradas no livro Da NEP ao Socialismo, o segundo grupo fornece material útil para uma apreciação mais aprofundada do livro A Nova Econômica e no terceiro grupo descreve os fundamentos técnicos que tanto contribuem e complementam à teoria da "acumulação socialista primitiva" como ao estudo preliminar consolidado posteriormente no livro  O Declínio do Capitalismo de 1931. Nessa terceira parte está o famoso artigo Equilíbrio econômico no sistema da URSS (Khozyaistvennoe ravnovesie v sisteme SSSR), publicado originalmente em 1927 na revista Vestnik kommunisticheskoi akademii No. 22.

Exposição das partes e artigos 
Filter organizou os artigos assim:

PART ONE - The Economics of NEP (Parte Um - A Economia da NEP), composto pelos artigos The Outlook for the New Economic Policy, de 1921 (A Perspectiva da Nova Política Econômica) e The Economic Policy of the Proletariat in a Peasant Country, de 1922 (A Política Econômica do Proletariado em um País Camponês).

PART TWO - Strains in NEP, composto pelos artigos The Problem of Capital Accumulation: Economic Notes I. On the Goods Famine, de 1925 (O Problema da Acumulação de Capital: Notas Econômicas I, Sobre os Bens Alimentícios), Economic Notes II, de 1926 (Nota Econômica II), Economic Notes III. On the Advantage of a Theoretical Study of the Soviet Economy, de 1926 (Nota Econômica III, Sobre o Avanço do Estudo Teorico da Economia Soviética).

PART THREE - The Theory of Economic Equilibrium in the Mixed Economy (A Teoria do Equilíbrio Econômico em uma Economia Mista), com os artigos The Problem of Economic Equilibrium Under Concrete Capitalism and in the Soviet System, de 1926 (O Problema do Equilíbrio Econômico sob o Capitalismo Concreto e no Sistema Soviético), Economic Equilibrium Under Concrete Capitalism and in the System of the USSR, de 1926 (Equilíbrio Econômico sob o Capitalismo Concreto e no Sistema da URSS), Economic Equilibrium in the System of the USSR, de 1927 (Equilíbrio Econômico no Sistema da URSS).

Há ainda ao final do livro uma bibliografia das obras de Preobrajenski selecionadas por Filtzer.

Continuação do livro A Nova Econômica 
Uma parcela dos artigos presente na coletânea, especialmente aqueles posteriores à 1926, podem ser considerados continuação de um livro de Preobrajenski, A Nova Econômica.

Preobrajenki anunciara no prefácio de A Nova Econômica que essa obra seria apenas a primeira parte de uma obra maior, onde abrigaria a extensão das teorias ali apresentadas. Nesta "segunda parte" de A Nova Econômica estariam presentes análises dos aspectos mais concretos da economia soviética de então, como também a formulação de modelos matemáticos a esse respeito, e ainda da teoria da crise do capitalismo mundial, como também de outros aspectos não tratados com profundidades na primeira parte.

Contudo, o cenário desfavorável, os vários anos de Preobrajenski de combate contra a ditadura stalinista, onde inclusive liderou a Oposição de Esquerda, e a censura do regime o impediram de publicar uma continuação, embora tenha conseguido furar parcialmente o cerco por meio da publicação de artigos até 1928 (ano que a Oposição foi aprisionada). Assim, os artigos selecionados por Filtzer que correspondem ao período posterior a A Nova Econômica são o desenvolvimento do pensamento do autor, mas que a realidade vivida por Preobrajenski lhe impediu de ser consolidados ou expressos em um livro. Portanto, os artigos escritos por Preobrajenski depois de 1926 presentes em A Crise da Industrialização Soviética podem ser considerados a continuação de A Nova Econômica.

Sendo que o mesmo vale para seu último livro O Declínio do Capitalismo(1931), onde desenvolve uma análise da crise e reprodução do capitalismo, enquanto sistema concreto. Muito embora tenha esse livro tendo como mote a Crise de 1929, o tema e o tratamento dado pelo autor teve todas as suas características e método antecedidas parcialmente em artigos presentes na coletânea.

Ver também 
 Acumulação socialista primitiva
 Oposição de Esquerda
 Ievguêni Preobrajenski
 O Declínio do Capitalismo

Bibliografia 
Preobrazhensky, E. A.. The Crisis of Soviet Industrialization - select essays. M.E. Sharpe, Inc. White Plains, New York, 1979.

Preobrajenski, E. A. The Decline of Capitalism. M.E. Sharpe, Inc.. Armonk, New York, 1985.

Livros da Rússia
Livros trotskistas
Livros de economia
Livros de 1979